

Населені пункти та їхні частини
 Остроленка — місто на правах повіту в Мазовецькому воєводстві
 Остроленка — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Остроленка — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Остроленка — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Остроленка — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Остроленка — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Остроленка — осада в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства

Примітки